Стертиний (Stertinius) е име на:

 Stertinius, генус от фамилия паяци, Salticidae
 Римската фамилия Стертинии
 Луций Стертиний (управител), управител на провинция Далечна Испания 199-196 пр.н.е.
 Гай Стертиний Ксенофон, Ксенофон (* 10 пр.н.е.; † сл. 54 г.), домашен лекар на император Клавдий
 Гай Стертиний Максим, суфектконсул 23 г.
 Луций Стертиний Авит, суфектконсул 92 г.
 Публий Стертиний Кварт, суфектконсул 112 г.
 Луций Стертиний Норик, суфектконсул 113 г.; син на консула от 92 г.
 Марк Фонтей Фронтиниан Луций Стертиний Руф, суфектконсул 162 г.
 Луций Стертиний Квинтилиан Ацилий Страбон Квинт Корнелий Рустик Апроний Сенецио Прокул (Квинт Корнелий Прокул), суфектконсул 146 г.
 Луций Стертиний Квинтилиан Ацилий Страбон Гай Куриаций Матерн Клодий Нум, легат на III Августов легион в Нумидия